Martorel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Martorel (1816–1883), deutscher Musik- und Theaterdirektor
 Minna Martorel (1812–1872), deutsche Theaterschauspielerin